Прасемітська мова — гіпотетичний предок усіх семітських мов. Разом з єгипетською мовою, праберберською мовою і прачадською, є нащадком праафразійської мови.

Хронологія 
Розпад прасемітської мови приблизно, відбувся на стику IV—III тисячоліть.

Фонологія 
Реконструкція фонетики прасемітської мови базується, в першу чергу на арабській мові, в якій збереглися 28 з 29 приголосних. Ось такі реконструйовані прасемітські фонеми:

Найбільш ймовірна фонетична реконструкція приголосних показана в таблиці в дужках у МФА. Окремих коментарів заслуговують лише 2 випадки:
 Звуки, позначені як емфатичні, присутні практично в усіх семітських мовах, і в багатьох інших афразійських мовах реконструюються, як гортанні. Тому *ṭ звучало як [tʼ].
 Для прасемітської реконструйовуються 9 фрикативних звуків, які пізніше розвинулись в сибілянти. Спірним є час переходу (вони перетворились в прасемітській, чи в її нащадках) і якість цих звуків.

Фонетичні зміни в мовах-нащадках

Морфологія

Кількісні числівники 

Прамови
Семітські мови